Momórdica cardiospermoídes — вид растений рода  семейства . Форма листьев растения напоминает таковую у видов рода Cardiospermum (семейство Сапиндовые), откуда и пошло название.

Ботаническое описание 
Многолетнее стелющееся или лазающее лиановидное растение до 10 метров в длину, с простыми или двураздельными усиками. Побеги голые, ребристые.

Листья сложные, непарноперистые, состоят из 15—17 листочков. Листочки голые, по краю колючие.

Цветки раздельнополые, одиночные, слегка зигоморфные, до 5,5 см в диаметре, мужские несколько крупнее, жёлтого цвета.

Плод — ярко-красная, не раскрывающаяся при созревании тыквина до 10 см длиной и 5 см в диаметре.

Все части растения при повреждении испускают неприятный запах.

Ареал 
Юго-восток Африки от Танзании на севере до Мпумаланги и Квазулу-Натала на юге, на запад — до Намибии и Анголы.

Ссылки 
 Flora of Zimbabwe: Momordica cardiospermoides
 PlantZAfrica.com: Momordica cardiospermoides

Примечания 

Момордика
Флора Африки